Вейк-ан-Зеє 1968 — 31-й міжнародний Шаховий турнір, який відбувся 1969 року.

Таблиця

Література 
 «64», № 6 (32), 7—13 лютого 1969 року, С. 9.

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1969 у шахах